Игошина — женская форма фамилии .
 Игошина, Валентина Евгеньевна (род. 1978) — русская пианистка, лауреат международных конкурсов, ассистент кафедры Московской Государственной Консерватории.
 Игошина, Зинаида Алексеевна (в замужестве Субботина; 1924—2015) — педагог, народный учитель СССР.
 Игошина, Полина Ивановна (более известна под фамилией Карповская; 1923—2005) — советская и латвийская актриса.